Les Grandes Vacances, roman de Francis Ambrière, Prix Goncourt 1940
 Les Grandes Vacances, film de Jean Girault (1967).

Voir aussi 
 Grandes vacances